Бойерос () является одним из 15 муниципалитетов или районов () в Гаване, Куба.

Муниципалитет был создан в 1976 году и соединён с городом Сантьяго-де-Лас-Вегас. Он находится в юго-западной части города и тянется в сторону международного аэропорта «Хосе Марти». В 2004 году население муниципалитета Бойерос составляло 188 593 человека. Общая площадь 134 км², плотность населения составляет 1407,4/км².

История 
В XVIII, XIX и начале XX века наблюдалась массовая миграция жителей Канарских остров в Бойерос.

См. также 
 Международный аэропорт имени Хосе Марти
 Города Кубы

Районы Гаваны
Появились в XX веке на Кубе
Административные единицы, образованные в 1976 году
1976 год на Кубе